«In da Club» () — песня американского рэпера 50 Cent из его дебютного студийного альбома Get Rich or Die Tryin' (2003). Трек написали 50 Cent, Dr. Dre и Майк Элизондо, а продюсировали Dr. Dre и Майк Элизондо. Песня вышла в январе 2003 в качестве лид-сингла и достигла первого места в американском хит-параде Billboard Hot 100, став первым чарттоппером для 50 Cent.

«In da Club» получила положительные отзывы критиков и несколько номинаций и наград. На 46-й церемонии «Грэмми» она была номинирована в категориях Best Male Rap Solo Performance и Best Rap Song. Музыкальное видео для песни «In da Club» получило награды Best Rap Video и Best New Artist на церемонии 2003 года MTV Video Music Awards. В 2009 году песня была включена в списки лучших песен десятилетия двух ведущих музыкальных журналов (№ 24 в «Hot 100 Songs of the Decade» журнала Billboard) и № 13 в «Best Songs of the Decade» журнала Rolling Stone). В 2010 году песня была включена в список 500 Greatest Songs of All Time журнала Rolling Stone (на 448-м месте).

История

Отзывы

Коммерческий успех

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Чарты всех времён

Сертификации 

|refname="bpi"}

Примечания

Ссылки 

Песни 50 Cent
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Синглы — лауреаты премии MOBO